

События 
 Нашествия Тохтамыша в Армению. Тысячи армян уведены в плен
 1385—1433 — Король Португалии Жуан I, первый из династии Авис. Подчинил духовенство королевской власти.
 14 августа — Кревская уния, соглашение о династическом союзе между Великим княжеством Литовским и Польшей, по которому литовский великий князь Ягайло, вступив в брак с польской королевой Ядвигой Анжуйской, провозглашался польским королём.
 1385 — Захват Коломны рязанским князем Олегом и присоединение её к Рязанскому княжеству. Возврат Коломны в Московское княжество Сергием Радонежским
 1385—1386 — Король Венгрии Карл II Неаполитанский.
 Андроник Палеолог вновь восстал против Иоанна, был разбит и вскоре умер.
 Тохтамыш вторгся в Азербайджан, разбив Тимура.
 1385—1387 — Завоевание Тимуром Фарса, Ирака, Армении, Азербайджана.
 Стремясь установить дружественные отношения с населением Туркестана (современный Казахстан), Тимур заложил монастырь суфиев и решил построить мавзолей на могиле Ходжи Ахмеда Ясави.
 14 августа - попытка Кастилии присоединить Португалию после двухлетней войны закончилась поражением кастильской армии при Алжубарроте.
 18 сентября — Битва при Савре

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1385 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1385 году

См. также

Примечания